Wit-Russische Sovjetrepubliek (1919) 1919
 Litouws-Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek 1919-1922
 Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek 1922-1942 en 1943-1991